Philippus und Jakobus bezeichnet:

Philippus und Jakobus (christliches Fest)
Philippus-und-Jakobus-Kirche